Harã — antiga cidade da Alta Mesopotâmia, atualmente no sudeste da Turquia
Harã (filho de Terá) — personagem do Antigo Testamento, irmão de Abraão
Judiaria — chamada hara na Tunísia
4640 Hara — asteroide

Desambiguações de antropônimos